TMZ steht für:
 TMZ.com – auch Thirty Mile Zone, US-amerikanische Nachrichtenwebseite (benannt nach einem Gebiet mit entsprechendem Radius in und um Los Angeles) 
 Transponder Mandatory Zone
 Tyumenskiy Mototsikletniy Zavod, russischer Motorradhersteller
 Thames Aerodrome (IATA-Code), Flughafen von Thames (Neuseeland)
 Transporte Amazonair, venezolanische Fluggesellschaft
 Tram-Museum Zürich

tmz steht für:
 Tamanaku (ISO-639-3-Code), eine karibische Sprache

Siehe auch:
 TZM

Abkürzung